RBI är en förkortning som kan stå för:

 Riskbaserad inspektion
 Radio Berlin International
 Indiens centralbank
 en term inom baseboll, run batted in
 Ruđer Bošković-institutet
Restaurant Brands International, kanadensiskt holdingbolag inom snabbmat.